Stănești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Stănești (Giurgiu), Gemeinde im Kreis Giurgiu
 Stănești (Gorj), Gemeinde im Kreis Gorj
 Stănești (Vâlcea), Gemeinde im Kreis Vâlcea

 Stănești (Alba), Dorf im Kreis Alba
 Stănești (Argeș), Dorf im Kreis Argeș
 Stănești (Bacău), Dorf im Kreis Bacău
 Stănești (Dâmbovița), Dorf im Kreis Dâmbovița
 Stănești (Mehedinți), Dorf im Kreis Mehedinți